Fibreglass ist der Name folgender Unternehmen:

 Revolution Fibreglass Pty Ltd, ehemaliger australischer Hersteller von Automobilen
 Merlin Fibreglass Co., ehemaliges australisches Unternehmen und Automobilhersteller
 J. W. F. Fibreglass Industries, ehemaliger australischer Hersteller von Automobilen
 North East Fibreglass Limited, ehemaliger britischer Hersteller von Automobilen
 Fibreglass Designs, ehemaliger südafrikanischer Automobilhersteller